Termin DAT ima više značenja.
 Deacetilvindolin O-acetiltransferaza, enzim
 Dopaminski transporter